

Geografia
 Dorn-Dürkheim – comune della Renania-Palatinato, in Germania

Persone
 Adriana Dorn (1986) – modella nicaraguense, Miss Nicaragua 2011
 Earl Van Dorn (1820-1863) – generale statunitense
 Friedrich Ernst Dorn (1848-1916) – fisico tedesco
 Gerhard Dorn (1530-1584) – filosofo, traduttore, fisico, alchimista e bibliofilo belga
 Hans Dorn (1430-1509) – artigiano austriaco
 Jerry Ver Dorn (1949) – attore televisivo statunitense
 Johannes Albrecht Bernhard Dorn o Boris Andreevich Dorn (1805-1881) – orientalista tedesco
 Ludwik Dorn (1954-2022) – politico polacco
 Michael Dorn (1952) – attore statunitense
 Paul Dorn (1901-1959) – geologo tedesco
 Philip Dorn, nome d'arte di Hein van der Niet, conosciuto anche come Frits van Dongen (1901-1975) – attore cinematografico olandese
 Régis Dorn (1979) – ex calciatore francese, di ruolo attaccante
 Rüdiger Dorn (1969) – autore di giochi tedesco
 Wulf Dorn (1969) – scrittore tedesco

Altro
 Bottiglia di Van Dorn – contenitore in materiale plastico usato nel campionamento delle acque
 Helen Dorn – serie televisiva tedesca
 Jenny Dorn – personaggio immaginario della serie televisiva Squadra Speciale Cobra 11
 Metodo Dorn – disciplina bionaturale sviluppata negli anni settanta in Germania
 Van Dorn Street – stazione della metropolitana di Washington